Zwarteberg, een getuigenheuvel en gehucht in de Belgische gemeente Heuvelland
 Zwarte Berg (Hoogeloon), een grafheuvel bij de Noord-Brabantse plaats Hoogeloon
 De Zwarte Berg, landhuis en conferentieoord in Nationaal Park De Hoge Veluwe nabij Hoenderloo
 Zwarte Berg (Sint-Pietersberg), een gangenstelsel in de Sint-Pietersberg bij Maastricht

Zie ook 
 Black Mountain (doorverwijspagina)